Venosta steht für:
 Val Venosta, italienisch für das Vinschgau

Venosta ist der Familienname folgender Personen:
 Luigi Venosta, italienischer Eishockeyspieler
 Giovanni Visconti-Venosta (1831–1906), italienischer Autor und Politiker
 Emilio Visconti-Venosta (1829–1914), italienischer Politiker

Venosta ist der Familienname folgender Figuren:
 Marquis Louis de Venosta, eine Figur im Buch Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull von Thomas Mann

Siehe auch:
 Venosten